Ям-Запо́льский мир — мирный договор, заключённый между Речью Посполитой и Русским царством  в деревне Киверова Гора в 15 верстах от Яма Запольского (недалеко от Пскова). Один из дипломатических актов, завершивших Ливонскую войну 1558—1583 годов. Мир длился до самого начала войны 1609—1618 годов.

Представители сторон 
Переговоры о заключении мира начались 13 декабря 1581 года. Послами Стефана Батория при посредничестве папского легата Антонио Поссевино были воевода браславский Я. Збаражский; князь олыкский и несвижский А. Радзивилл; секретарь М. Гарабурда; Х. Варшевицкий.

Послами Ивана Грозного были князь, воевода кашинский Д. П. Елецкий; воевода козельский Р. В. Олферьев; дьяк Н. Н. Верещагин; подьячий З. Свиязев.

Положения договора 

Ям-Запольским миром закончена Ливонская война, начатая Иваном Грозным с Великим княжеством Литовским за обладание Ливонией.

 Иван Грозный отказывался от следующих городов Ливонии со всем имуществом, им принадлежащим, и с волостями при этих крепостях: Алист, Борзун, Вельян, Володимерец, Говья, Динабург, Дерпт, Карслав, Каулец, Керепеть, Кокенхаузен, Конгот, Круцборг, Лаис, Лаудун, Линневард, Муков, Новгородок Ливонский, Пайде, Пернов новый, Пернов старый, Полчев, Рандек, Ринхольм, Ровно, Салац, Скровно, Тарваз, Трикат, Чествин.
 Русское царство возвращало Речи Посполитой город Полоцк со старыми границами и межами, а также передавало город Велиж.
 Русскому царству возвращались со всем имуществом и волостями города, захваченные Стефаном Баторием во владениях Русского царства: Великие Луки, Невель, Заволочье, Холм. Также псковские пригороды, занятые во владениях русского царя (Воронеч, Велье, Остров, Красное) и псковские пригороды, которые Стефан Баторий мог бы впоследствии взять (Врев, Дубков, Выборец, Вышеград, Изборск, Опочку, Гдов, Кобылье городище и Себеж).
 Сроком на 10 лет прекращались военные действия с обеих сторон.
 Из договора были исключены названия городов Ливонии, захваченных Швецией (в том числе Нарвы), но польские послы в специальном заявлении упомянули о претензиях Речи Посполитой на шведские приобретения в Ливонии.

Значение 
Ям-Запольский мир не разрешил противоречия между Русским царством и Речью Посполитой, отодвинув их разрешение на более дальнюю перспективу. В Ливонской войне Россия не достигла поставленных целей по овладению Прибалтикой, завершив войну в тех же границах, что и начинала. Однако, давний враг Руси, форпост католической экспансии на Восток, Ливонский орден, был разгромлен и прекратил своё существование. Также в это время Россия смогла восстановить внутренние дела и отдохнуть от многочисленных войн.

Примечания

Литература

Ссылки 
 The Struggle for the Dominium Maris Baltici

Русско-польская война 1577—1582
Международные договоры Русского царства
Международные договоры Речи Посполитой
Международные договоры Великого княжества Литовского
Мирные договоры XVI века
История Пскова
Договоры по алфавиту
1582 год в России